L’insuffisance rénale chronique peut concerner :
 l'insuffisance rénale chronique chez l'humain
 l'insuffisance rénale chronique chez le chat